Studzienki ist Name zweier polnischer Orte:
 Studzienki (Żabno), Siedlung in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gmina Żabno
 Studzienki (Kcynia) (Grünthal), Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gmina Kcynia